D'Artrey est une maison d'édition française, spécialisée dans le domaine de la linguistique française, fondée par Jean-Louis Ratier, dit J.L.L. d'Artrey (1883-1938), puis dirigée par la fille de ce dernier,  Ronteix d'Artrey.

Sise au 17 rue de La Rochefoucauld (Paris ), elle est surtout célèbre pour avoir publié la monumentale grammaire de Jacques Damourette et Édouard Pichon, Des mots à la pensée, essai de Grammaire de la langue française (1911-1940) et les revues spécialisées Le Français moderne, fondée en 1933 par J.L.L. d'Artrey et Albert Dauzat, et Revue internationale d'onomastique.

La maison disparait après le décès de Mme d'Artrey en 1978. La Revue internationale d'onomastique cesse alors de paraitre, tandis que Le Français moderne est repris par la maison Klincksieck et le Conseil international de la langue française (CILF), puis par ce dernier seul, qui continue à gérer le fonds (constituant une "Collection éditions d'Artrey" au sein du catalogue du CILF).

Notes et références 
<references /http://www.le-francais-moderne.com/pages/page-1.html>

<http://www.le-francais-moderne.com/pages/collection-editions-d-artrey-1.html>

Liens externes 
  Site officiel de la revue Le français Moderne

Maison d'édition ayant son siège à Paris
Maison d'édition d'ouvrages de référence
Revue de linguistique
Presse semestrielle en France
Titre de presse créé en 1933
Linguiste français
Onomastique
Entreprise française disparue